Cette page liste les  du département français de la Manche au .

Liste des communes 
Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2020.

Liste des communes déléguées

Commune nouvelle d'Avranches

Commune nouvelle de Bourgvallées

Commune nouvelle de Bricquebec-en-Cotentin

Commune nouvelle de Buais-les-Monts

Commune nouvelle de Carentan-les-Marais

Commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin

Commune nouvelle de Condé-sur-Vire

Commune nouvelle de Ducey-les-Chéris

Commune nouvelle de Gonneville-le-Theil

Commune nouvelle de Gouville-sur-Mer

Commune nouvelle de Grandparigny

Commune nouvelle du Grippon

Commune nouvelle de Juvigny Les Vallées

Commune nouvelle de La Haye

Commune nouvelle de Lessay

Commune nouvelle de Marigny-le-Lozon

Commune nouvelle de Montsenelle

Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Commune nouvelle de Moyon-Villages

Commune nouvelle de Orval-sur-Sienne

Commune nouvelle du Parc

Commune nouvelle de Percy-en-Normandie

Commune nouvelle de Picauville

Picauville 2016

Picauville 2017

Commune nouvelle de Pontorson

Commune nouvelle de Quettreville-sur-Sienne

Commune nouvelle de Romagny-Fontenay

Commune nouvelle de Sainte-Mère-Église

Commune nouvelle de Saint-Hilaire-du-Harcouët

Commune nouvelle de Saint-Jean-d'Elle

Commune nouvelle de Sartilly-Baie-Bocage

Commune nouvelle de Sourdeval

Commune nouvelle du Teilleul

Commune nouvelle de Terre-et-Marais

Commune nouvelle de Tessy-Bocage

Commune nouvelle de Thèreval

Commune nouvelle de Torigny-les-Villes

Commune nouvelle de Vicq-sur-Mer

Commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Liste des communes associées

Commune associée de Jullouville

Commune associée de Dragey-Ronthon

Commune associée de Folligny

Commune associée d'Isigny-le-Buat

Commune associée de Saint-Amand

Commune associée de Saint-Jean-des-Champs

Commune associée de Saint-Ovin

Commune associée du Tanu

Commune associée de Vesly

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Armorial des communes de la Manche
 Liste des anciennes communes de la Manche

Manche
Communes